Janvry kan syfta på:
 Janvry, Essonne
 Janvry, Marne